Der OGC Nizza (vollständig: Olympique Gymnaste Club de Nice Côte d’Azur) ist ein französischer Fußballverein aus Nizza im Département Alpes-Maritimes. Er wurde 1904 als Gymnaste Club de Nice gegründet und hatte ab 1908 auch eine Fußballabteilung. 1924 fusionierte Le Gym, wie der Verein auch heute noch genannt wird, mit dem Gallia Football Athlétic Club de Nice und nannte sich fortan O.G.C. Die Vereinsfarben sind Schwarz und Rot. Im Mai 2013 gab der Verein sich ein neues Logo.

Von 1927 bis 2013 spielte der Verein im Stade du Ray. Seit September 2013 ist die Allianz Riviera die neue Heimspielstätte. Die Spieler werden traditionell Les Aiglons genannt, da das Emblem der Stadt Nizza und des Vereins ein Adler ist. Seit August 2019 befindet sich Nizza im Besitz des Chemieunternehmens Ineos, welches Jim Ratcliffe gehört.

Ligazugehörigkeit 
Der OGC gehörte der höchsten Spielklasse (Division 1, seit 2002 Ligue 1) 1932–1934, 1939–1943, 1944/45 (kurzzeitig unter OGC de Nice-Sportsmen firmierend), 1948–1964, 1965–1969, 1970–1982, 1985–1991 (in diesem Jahr wurde der Verein aus der Liga ausgeschlossen), 1994–1997 und wieder seit 2002 an.

Erfolge 
Bis auf den Gewinn des französischen Pokals im Abstiegsjahr 1997 liegen die Erfolge des Vereins über ein halbes Jahrhundert zurück:
 Französischer Meister: 1951, 1952, 1956, 1959
 Französischer Pokalsieger: 1952, 1954, 1997 (und Finalist 1978, 2022)
 Europapokale: Viertelfinalist im Meisterpokal (1957, 1960) und Finalist in der Coupe Latine (1952)

Europapokalbilanz

Personal

Aktueller Kader 2022/23 
Stand: 20. Februar 2023

Trainer- und Funktionsteam

Spieler

Trainerchronik

Literatur 
 Thierry Berthou/Collectif: Dictionnaire historique des clubs de football français. Pages de Foot, Créteil 1999 – Band 1 (A-Mo) ISBN 2-913146-01-5, Band 2 (Mu-W) ISBN 2-913146-02-3.
 Jean Cornu: Les grandes équipes françaises de football. Famot, Genève 1978.

Weblinks 

 Offizielle Vereinsseite (französisch)

Anmerkungen und Nachweise 

Nizza OGC
Sport (Nizza)
Sportverein (Provence-Alpes-Côte d’Azur)
Gegründet 1904
Organisation (Nizza)